Dette er en liste over danske navnedage, først i kronologisk rækkefølge og dernæst i alfabetisk orden. Næsten alle navne er helgennavne og findes for næsten alle årets 365 dage.


Kronologisk

Alfabetisk 

Kalendere
Lister relateret til Danmark
Navnedage